Bergen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bergen Township (Minnesota)
 Bergen Township (North Dakota)